Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Southern California Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhjákyní titulu byla slovenská tenistka Dominika Cibulková, kterou v úvodním kole vyřadila bývalá světová jednička Ana Ivanovićová ze Srbska.

Singlový titul získala pátá nasazená Australanka Samantha Stosurová, která ve finále porazila běloruskou turnajovou jedničku Viktorii Azarenkovou po hladkém průběhu 6–2 a 6–3. Vyhrála tak premiérový titul sezóny a celkově čtvrtý singlový v kariéře.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené tenistky měly volný los do druhého kola.
  Viktoria Azarenková (finále)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  'Samantha Stosurová (vítězka)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (semifinále)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Acura Classic
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013